Волощу́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Волощук, Анатолий Николаевич (род. 1952) — Заслуженный юрист Украины.
 Волощук, Арсений Александрович (род. 1991) — российский спортсмен-дзюдоист, мастер спорта России по дзюдо.
 Волощук, Владимир Михайлович (род. 1938) — советский и украинский геофизик и метеоролог.
 Волощук, Евгений Георгиевич (род. 1957) — советский и российский бас-гитарист и звукорежиссёр.
 Волощук, Иван Софронович (1904—1958) — Герой Социалистического Труда.
 Волощук, Константин Никитович (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Волощук, Майк (род. 1970) — австралийский (до того канадский) кёрлингист.
 Волощук, Михаил Юрьевич (1934—2017) — украинский политик.
  (род. 1971) — украинский певец и музыкант.
  (1921—1978) — украинский художник, поэт.
 Волощук, Ольга Корнеевна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда, доярка. 
 Волощук, Ярослав Иванович (1926—2005) — советский и украинский спортсмен и тренер.